WHCA peut faire référence à :

 White House Communications Agency, l'Agence des communications de la Maison Blanche
 White House Correspondents' Association, l'Association des correspondants de presse accrédités à la Maison Blanche